D’Altrui ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe D’Altrui (* 1934), italienischer Wasserballspieler
 Marco D’Altrui (* 1964), italienischer Wasserballspieler